Фортуна () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Орьенталь. Занимает площадь 148,5 км². Население — 10 112 человек (на 2019 год). 

Покровителями города считаются святой Рох из Монпелье и Дева Мария Непорочного Зачатия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии